A Equipe Bósnia de Copa Davis representa Bósnia e Herzegovina na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Association of Bosnia and Herzegovina.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Bósnia)

Bosnia e Herzegovina
Tênis da Bósnia e Herzegovina